Manassas kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Manassas (Georgia), een plaats in de Amerikaanse staat Georgia
 Manassas (Virginia), een van de 38 onafhankelijke steden in de Amerikaanse staat Virginia

Verder kan Manassas verwijzen naar:
 Manassas (album), een muziekalbum van de gelijknamige band
 Manassas (band), een band rond Stephen Stills